Swilengrad (bułg. Община Свиленград)  − gmina w południowej Bułgarii.

Miejscowości wchodzące w skład gminy Swilengrad

Przypisy 

Swilengrad